Лиса может означать:
 Лиса — общее название нескольких видов млекопитающих семейства псовых.

Топоним 
 Лиса — село в Дзауском районе Южной Осетии
 Лиса — самая высокая гора Моравско-Силезских Бескид, в Чехии.
 Лиса — река в России, протекает в Рязанской области.
 Лиса-над-Лабем — город в Чехии, расположенный в 30 км от Праги на берегу реки Лабы.

Персоналии 
 Ли́са (род. 1997) — тайская певица, танцовщица и модель.
 Лиса, Вячеслав (род. 1993) — молдавский футболист, полузащитник.

Персонаж 
 Лиса Алиса — персонаж сказки «Золотой ключик, или Приключения Буратино» А. Н. Толстого.
 Лиса Патрикеевна — один из главных персонажей русских сказок.

См. также 
 Лис
 Лисс
 Лисса (значения)
 Лисицы (значения)
 Лисица (значения)